ЦКУ — многозначная аббревиатура.
 ЦКУ - Центр клининговых услуг.

См. также 
 Sky
 ГЦКУ — Государственная цирковая компания Украины
 СЦКУ — система централизованного контроля и управления, подсистема централизованного контроля и управления
 ТЦКУ — территориальный центр контроля и управления